Baleharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Baleharjo, Wonogiri, by, 
 Baleharjo, Jawa Timur, by, 
 Baleharjo, Yogyakarta, by, 
 Baleharjo, Sragen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar